Alejandro Galván Garza (1955 - 2006), ingénieur agronome et homme politique mexicain ;
 Enrique Tierno Galván (1918 - 1986), homme politique, juriste, sociologue et essayiste espagnol ;
 Francisco Galván (1997 -), coureur cycliste espagnol ;
 Guillermo Galván Galván (1943 -), militaire et homme politique mexicain ;
 Israel Galván (1973 -), danseur et chorégraphe espagnol (fils de José Galván) ;
 José Galván, danseur et chorégraphe espagnol (père d'Israel et Pastora Galván) ;
 José Galván Rodriguez (1905-1989), relieur espagnol ;
 José María Galván y Candela (1837-1899), peintre et graveur espagnol ;
 Luis Galván (1948 -), footballeur argentin ;
 Martín Galván (1993 -), footballeur mexicain ;
 Pastora Galván, danseuse de flamenco (fille de José Galván) ;
 Pedro Galván (1833? – 1892), général mexicain ;
 Pedro Galván (football) (1985 -), footballeur argentin;
 Rubén Galván (1952 - 2018),  footballeur argentin.